Duplex (film)
 Half-duplex en full-duplex, telecommunicatie in twee richtingen tussen zender en ontvanger, waarbij niet, resp. wel tegelijkertijd in beide richtingen informatie kan worden overgebracht
 Dubbelzijdig printen
 Duplexonderzoek, een combinatie van echografie van de bloedvaten en het meten van de stroomsnelheid van het bloed in die vaten
 Duplexwoning, een woning die tijdelijk gesplitst is in twee deelwoningen
 Duplex A86, een tunnel van twee niveaus in de A86 om Parijs